Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 790 dans le monde.

 Route 790 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 790 en Finlande
 Route nationale 790 en France